Лагунилья-дель-Хубера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 34,3 км². Население — 320 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи